Por Denton pode estar à procura de:

- 
 Denton (Carolina do Norte)
 Denton (Geórgia)
 Denton (Kansas)
 Denton (Maryland)
 Denton (Montana)
 Denton (Nebraska)
 Denton (Texas)

- 
Denton (Grande Manchester)

Desambiguações de topônimos